2 polskie kluby sportowe:
 Radomiak Radom – polski klub piłkarski, dawniej wielosekcyjny klub sportowy
 Radomiak Radom – polski klub bokserski, kontynuator historii sekcji RKS Radomiak

Hasła opisujące historyczne sekcje Radomiaka:
 Radomiak Radom – sekcja lekkoatletyczna
 Radomiak Radom – sekcja zapaśnicza
 Radomiak Radom – sekcja judo

Zobacz też 
 Radomiak II Radom – piłkarski zespół rezerw Radomiaka